Coppa Libertadores 2014 – edizione della competizione di calcio
 Coppa Libertadores 2014 – qualificazione dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2014 – fase a gironi dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2014 – fase ad eliminazione diretta dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2014 – edizione del torneo di calcio femminile
 Coppa Libertadores 2014 – edizione della competizione di calcio a 5